Даниловский уезд — административно-территориальная единица Ярославской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая с 1777 по 1929 годы. Административный центр — город Данилов.

География 
Уезд располагался на северо-востоке Ярославской губернии, граничил на северо-востоке с Любимским уездом, на северо-западе — с Пошехонским, с запада — с Романов-Борисоглебским, на юге — с Ярославским уездом. На юго-востоке — с Костромской губернией. Около 30 % пространства Даниловского уезда, на конец XIX века, было занято лесом. Площадь уезда составляла 1885,4 верст² (2145,3 км²).

В 1926 году Даниловский уезд Ярославской губернии (РСФСР) имел площадь 5533 км².

Современное положение 
В настоящее время территория Даниловского уезда (в границах на 1917 год) входит в состав 3 районов Ярославской области:
 Даниловского района
 Некрасовского района
 Ярославского района

История 

Даниловский уезд был образован в 1777 году в составе Ярославского наместничества; при этом, село Даниловское было преобразовано в уездный город Данилов; в 1778 году был утвержден герб города Данилова. Часть образованного уезда ранее относилась к Костромской провинции (как и Любимский уезд), но первый наместник А. П. Мельгунов предложил включить эти территории в состав Ярославского наместничества, поскольку, по его мнению, она исторически и экономически больше тяготела к Ярославлю. При учреждении уезда в него вошло 967 селений, а жителей насчитывалось 64 157 человек.

В 1872 году в Даниловском уезде появилась железная дорога.

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 ноября 1923 года территория уезда расширилась за счет упразднённых Любимского уезда и части территории Тутаевского уезда, при этом часть территории Даниловского уезда отнесена к Ярославскому уезду.

В 1929 году Даниловский уезд был упразднён, территория вошла в состав Ярославского округа Ивановской Промышленной области.

Население 
По сведениям 1859 года население уезда составляло 70 928 жителей.

По переписи 1897 года население уезда составляло 70 740 человек, в том числе в Данилове — 4286 человек.

По данным переписи населения 1926 года уезд имел 2453 населённых пункта с населением 156 804 человек.

Административное устройство 
В 1890 году в состав уезда входило 14 волостей

В 1913 году в состав уезда входило 13 волостей, упразднена Еляковская волость.

В апреле 1918 года Боровская волость перечислена в Ярославский уезд.

В 1923 году в уезде было 10 укрупнённых волостей:
 Даниловская — г. Данилов,
 Ермаковская — д. Ермаково,
 Закобякинская — с. Закобякино,
 Заобнорская — с. Зорино,
 Козская — с. Коза,
 Любимская — г. Любим,
 Никольско-Троицкая — с. Никольское,
 Пречистенская — с. Пречистое,
 Середская — с. Середа,
 Шаготская — с. Шаготь.

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты по переписи населения 1897 года, жит.:
 г. Данилов — 4286;
 с. Вятское — 814;
 с. Новоспасское (Рыбницы) — 543;
 д. Бор — 541;
 д. Суслово и Искробол — 499.

Известные уроженцы и жители 
 Белов, Александр Иванович — советский военачальник, генерал-майор.
 Груздев, Дмитрий Васильевич — советский военачальник, полковник.
 Доброхотов, Николай Фёдорович — советский государственный и политический деятель.
 Иванчин-Писарев, Александр Иванович — народник.
 Иоанникий (Горский) — архиепископ Херсонский и Одесский.
 Капустин, Владимир Дмитриевич — герой Советского Союза.
 Опекушин, Александр Михайлович — скульптор.
 Орлов, Анатолий Петрович — церковный историк.
 Пальгунов, Николай Григорьевич — советский государственный деятель.
 Рогов, Александр Семёнович — советский военачальник, генерал-майор.
 Смирнов, Михаил Николаевич — советский военачальник, генерал-майор.
 Филофей (Успенский) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Шилов, Фёдор Григорьевич — библиофил.

Уездные предводители дворянства

Примечания

Ссылки 
 
 Даниловский уезд
 Старые карты Даниловского уезда

Уезды Ярославской губернии